La 1ª Divisão 2010-2011 è stata la ventunesima edizione del massimo torneo di calcio a 5 portoghese. La stagione regolare ha preso avvio l'11 settembre 2010 e si è conclusa il 23 aprile 2011, prolungandosi fino al 18 giugno seguente per permettere la disputa delle partite di spareggio.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti
  Sporting CP campione del Portogallo e qualificata alla Coppa UEFA 2011-12.
  Alpendorada, Mogadouro e, dopo i play-out, Rio Ave e Vitória Olivais retrocesse in Segunda divisão 2011-12.

Play-off 
I play-off si sono svolti dal 14 maggio al 18 giugno 2011, coinvolgendo le società classificatesi nelle prime otto posizioni al termine della stagione regolare.

Play-out
I play-out si sono svolti dal 14 maggio al 18 giugno 2011, coinvolgendo le società classificatesi tra il nono e il dodicesimo posto al termine della stagione regolare.

Classifica

Nota:
 * Freixieiro: +18 punti (Regola della competizione)
 * Santo António dos Cavaleiros: +16 punti (Regola della competizione)
 * Rio Ave e Vitória Olivais: +12 punti (Regola della competizione)

Collegamenti esterni

Campionato portoghese di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2010
Calcio a 5 nel 2011